Sötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sötjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Sötjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn